Ar, ar ali AR je lahko:

 ar (enota), površinska enota
 argon (Ar)
 relativna atomska masa (Ar)
 Argentina po ISO 3166-1
 .ar, vrhnja internetna domena Argentine
 Arkansas po standardu ameriške poštne službe
 ar (Unix), ukaz Unixa za arhiviranje
 ArmaLite, ameriško oborožitveno podjetje
 Alfa Romeo, italijansko avtomobilsko podjetje
 Arado Flugzeugwerke, nemški letalski konstruktor
 atmosferska reka, ozek pas koncentrirane vlage v ozračju